Miguel Oliveira peut désigner :
 Miguel Oliveira (1983-), un footballeur portugais ;
 Miguel Oliveira (1995-), un pilote moto portugais.

Miguel de Oliveira peut désigner :
 Miguel de Oliveira (1947-2021), un boxeur brésilien.